Чемпіонат Мальти з футболу 2001—2002 — 87-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вдев'яте здобув Гіберніанс.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Матч за 6-е місце 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 лютого 2002

|}

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Біркіркара взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Мальти 2001—2002.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2001—2002
Мальта
Мальта
2001 у Мальті
2002 у Мальті